Анатолий Пантелеев: Пантелеев, Анатолий Константинович (1915—1989) — советский авиаконструктор.
 Пантелеев, Анатолий Михайлович (род. 1958) — советский и белорусский футболист.